Сладкая месть () — американская драма 1976 года, режиссёр Джерри Шацберг
 Сладкая месть () — американская драма 1984 года, режиссёр Дэвид Грин
 Сладкая месть () — американский мюзикл 1987 года, режиссёр Марк Собель
 Сладкая месть () — американская драма 1990 года, режиссёр Шарлотта Брандстром
 Сладкая месть () — американский триллер 2002 года, режиссёр Гордон МакЛеннан
 Сладкая месть (Gei sun yan) — китайский триллер 2007 года, режиссёр Пинг Хо